Оле́г Ма́рков: